Хилько́ (, ) — украинская и белорусская фамилия.

Известные носители 
 Хилько, Алексей Алексеевич (род. 1955) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата).
 Хилько, Виталий Александрович (род. 1930) — нейрохирург, генерал-майор, академик РАМН, лауреат Государственной премии СССР.
 Хилько, Екатерина Викторовна (род. 1982) — узбекская прыгунья на батуте, призёр Олимпийских игр.
  (род. 1979) — белорусская спортсменка (вольная борьба), МСМК, член национальной сборной Республики Беларусь.
 Хилько, Раиса Алексеевна (род. 1950) — украинская советская артистка балета.
 Хилько, Фёдор Васильевич (1915—1985) — судостроитель, передовик производства, Герой Социалистического Труда.

См. также